In Trance – album degli Scorpions del 1975
 In Trance – singolo degli Scorpions del 1975
 In Trance/Virgin Killer: The Back to Black Collection – doppio album degli Scorpions del 2007
 In trance – film del 2013 diretto da Danny Boyle